Forro bezeichnet
eine Kreolsprache auf 	São Tomé und Príncipe, siehe Forro (Sprache)

Forró bezeichnet
einen brasilianischen Musik- und Tanzstil, siehe Forró
eine ungarische Gemeinde, siehe Forró (Ungarn)
Siehe auch:
Foro